Ла Бланка има више значења:

 Ла Бланка, Насканано Закатонал (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Бланка (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Бланка, Пропиједад Привада (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Бланка, Тасто ла Бланка (Сантијаго де Анаја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Бланка, Ел Асерадеро де ла Бланка (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Бланка (Санто Доминго Инхенио), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Бланка (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Бланка (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Бланка (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Бланка (Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Бланка, Чивава (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику